Stutton – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Stutton – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)